DBN steht für:
 den Flughafen in Dublin (Georgia) (Barron Airport) auf Grundlage des IATA-Codes.
 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, eine bicyclische, starke, organische Amidin-Base in der Chemie
 ein deutsches Künstler- und Produzenten-Trio elektronischer Musik, siehe DBN (Band)
 Development Bank of Namibia, nationale Entwicklungsbank Namibias

DBN